Фетяска може да се отнася до:

 Фетяска алба - бял винен сорт грозде.
 Фетяска регала - бял винен сорт грозде.
 Фетяска нягра - червен винен сорт грозде.